

Wydarzenia 

 Na Palatynie powstała pierwsza osada w miejscu późniejszego (753 p.n.e.) miasta Rzym.
 Fenicjanie założyli swoją osadę w miejscu dzisiejszego Gibraltaru.